Osiedle Niepodległości w Bochni
 Osiedle Niepodległości w Bydgoszczy
 Osiedle Niepodległości w Chrzanowie
 Osiedle Niepodległości w Krakowie
 Osiedle Niepodległości w Lublinie
 Osiedle Niepodległości w Słupsku
 Osiedle Niepodległości w Tarnowie
 Osiedle Niepodległości w Wągrowcu